Fortunensi – abitanti di Fortuna (Brasile)
Fortunensi – abitanti di Fortuna de Minas